Stanisław Baliński (urzędnik) (1782-1813)
 Stanisław Baliński (poeta) (1898-1984)
 Stanisław Baliński (1932-2005) – polski górnik i polityk, poseł na Sejm PRL IV kadencji